Le tournoi de tennis de Los Angeles est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1995, classée en catégorie Tier II, se dispute à Manhattan Beach du 7 au .

Conchita Martínez remporte le simple dames. En finale, elle bat Chanda Rubin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gigi Fernández et Natasha Zvereva.

Résultats en simple

Parcours 
Seize joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Los Angeles
 Saison 1995 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1995
Los Angeles
Tennis aux États-Unis en 1995
1995 en Californie
Tennis en août 1995